Sonnet est un logiciel de correction d'orthographe écrit pour KDE 4. Il remplace Kspell2 qui fut créé pour KDE 3. 
Les améliorations principales par rapport à Kspell2 sont:
 La détection automatique de la langue à partir de 20 caractères de texte. Dans un document incluant plusieurs langues, ceux-ci peuvent être détectés et les erreurs corrigées.
 De meilleures performances.
 Améliorations dans la correction de langues telles que le thaï ou le japonais.
 Un design plus simple: Kspell2 utilise 7 composants et une API compliquée. Sonnet n'utilise qu'un seul composant et vise une API simplifiée.
 L'utilisateur peut utiliser un dictionnaire principal et un autre de secours. Par exemple, un médecin pourra utiliser un dictionnaire de secours contenant les termes utilisés en médecine: lorsqu'un mot ne sera pas trouvé dans le dictionnaire principal, Sonnet le recherchera automatiquement dans le dictionnaire de secours.

Liens externes 
  Article sur Sonnet
  Blog des développeurs

KDE